Борис Михољевић (Петриња, 24. јул 1938) је хрватски и југословенски глумац. Био је у браку са глумицом Лелом Маргитић, са којом има ћерку Јелену, такође глумицу и сина Павла, музичара.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1961. || Стољетна ескадра ||
|-
| 1963. || Двоструки обруч ||
|-
| 1963. || Сумрак ||
|-
| 1964. || Пред смрт ||
|-
| 1968. || Жур у Магделанду ||
|-
| 1968. || Љубав ||
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ||
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Полицијски инспектор 2
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1970. || Фишкал || Лаца
|-
| 1970. || Љубав на брачни начин ||
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње || Легионар Борис
|-
| 1972. || Окрени леђа вјетру ||
|-
| 1973. || Пеликани ||
|-
| 1974. || Вријеме за бајку || Водитељ
|-
| 1975. || Цар се забавља ||
|-
| 1976. || Блесан и тулипан ||
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера || Фотограф
|-
| 1977. || Никола Тесла || Заинтересовани инвеститор
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ||
|-
| 1979. || Новинар || Јанић
|-
| 1979. || Годишња доба Жељке, Вишње и Бранке ||
|-
| 1979. || Дај што даш ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1980. || Пуном паром ||
|-
| 1981. || Рано сазријевање Марка Ковача ||
|-
| 1981. || Краљево ||
|-
| 1981. || Аретеј ||
|-
| 1982. || Непокорени град ||
|-
| 1982. || Боби ||
|-
| 1983. || Киклоп || Пролазник са новинама у рукама
|-
| 1983. || Медени мјесец ||
|-
| 1983. || У логору || Мајор Хохнец
|-
| 1984. || Бомбашки процес || Брејер
|-
| 1984. || Необични сако ||
|-
| 1984. || Инспектор Винко || Друг Шкарица
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати || Професор
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак || Бојан Кавчић
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Доктор
|-
| 1989. || Птице небеске ||
|-
| 1989. || Лео и Бригита || Марио Стипић
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1990. || Тражим сродну душу || Доктор
|-
| 1991. || Мали летећи медведићи || (позајмио глас)
|-
| 1991. || Мирта учи статистику ||
|-
| 1992. || Каменита врата ||
|-
| 1993. || На рубу памети ||
|-
| 1995. || Госпа || Бискупов секретар
|-
| 1996. || Не заборави ме ||
|-
| 1998. || Кад мртви запјевају || Доктор Лучић
|-
| 1999. || Четвероред || Силвије Нидерландер
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2002. || Ново доба || Бенито
|-
| 2002. || Сјећање на Георгију || Дадо Телебух
|-
| 2002. || Фине мртве дјевојке || Гинеколог Перић
|-
| 2003. || Инфекција || Инспектор
|-
| 2004. || Случајна супутница || Крижић
|-
| 2004. || Јерусалемски синдром ||
|-
| 2004. || Наша мала клиника || Штеф Шмежуранић
|-
| 2004. || Божићни жутокљунац || Деда Мраз
|-
| 2004−2005. || Вила Марија || Адвокат Момчиновић
|-
| 2005. || Лопови прве класе || Антоанета
|-
| 2006−2010. || Луда кућа || Професор Куга
|-
| 2006. || -{Balkan Inc.}- || Дјед Лисак
|-
| 2006. || Торзија || Доктор
|-
| 2006. || Црвено и црно || Интелектуалац
|-
| 2007. || Бибин свијет || Господин Франц
|-
| 2007. || Казалиште у кући || Шеф
|-
| 2006−2007. || Обични људи || Агент Драго
|-
| 2006. || Цимер фрај || Стари хомосексуалац 1
|-
| 2007. || Цимер фрај || Ватрослав
|-
| 2007. || Цимер фрај || Гост
|-
| 2007. || Заувијек сусједи || Миркец
|-
| 2007−2008. || Битанге и принцезе || Брацо
|-
| 2008−2009. || Све ће бити добро || Никин колега
|-
| 2009. || Заувијек млад || Кузински
|-
| 2009. || Закон! || Ђани
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Долина сунца || Герхарт
|-
| 2010. || Доме, слатки доме || Драгољуб Салата
|-
| 2010−2014. || Тајни дневник патке Матилде || Јеж Леополд (позајмио глас)
|-
| 2011. || Под сретном звијездом || Властин уредник
|-
| 2011. || Проводи и спроводи || Старина
|-
| 2012. || Пушиона || Леоне
|-
| 2011−2012. || Ларин избор || Пјер
|-
| 2012. || Брија || Пословођа Прпић
|-
| 2013. || Кратки спојеви || Краснић
|-
| 2018. || -{F20}- || Зденко
|-
| 2019. || Црно-бијели свијет || Деда са сахране
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Петрињци
Хрватски глумци
Југословенски глумци